Прелат:

 Прелат — исторический термин, применявшийся к кардиналам, архиепископам и другим лицам, занимающим высокие должности в структурах Римско-католической Церкви.
 Прелат Фьоккетто — титул предназначенный для четырёх специальных прелатов Римской курии.